Vicente Velázquez puede hacer referencia a:

 Vicente María Velázquez (Mérida, Yucatán, 1773-1828), sacerdote novohispano;
 Vicente Velázquez Salvador, pintor español;